Kasteel de Donnea (Guigoven), een kasteel te Guigoven
Een andere naam voor Kasteel van Veulen, een kasteel te Veulen